Le nom Colin Patterson est porté par les personnes suivantes : 
Colin Patterson (1933-1998), un biologiste au British Museum spécialisé dans la systématique,  la paléontologie et les poissons fossiles ;
Colin Patterson ou Colin Stewart Patterson (1955- ), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
Colin Patterson ou Colin Alexander Patterson  (1960- ), un joueur de hockey sur glace.

Voir aussi